Лук'я́н — християнське чоловіче ім'я. Канонічна форма — Лукіян, Лукіан. Походить через  від  — колишнього давньоримського когномена, утвореного від Lucius, «Лукій», «Люцій» (тобто «належний Люцію») або від Lucas, «Лука» (тобто «Луччин», «належний Луці»).

Українські зменшені форми — Лук'янко, Лук'янцьо, Лук'яньо, Лукань, Луканько, Луцько, Луцьо, Луцик.

Святим заступником імені вважається Лукіан Бельгійський, єпископ, священномученик.

Іменини 

28 квітня, 16 червня, 15 липня, 6 серпня, 20 серпня, 10 вересня, 26 вересня, 28 жовтня.

Відомі люди 
 Лук'ян Андріїв — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорізького.
 Лук'ян Кобилиця — ватажок селянського руху на Буковині.

Див. також 
 Лукіан
 Лусіано
 Лучано
 Люсьєн

Примітки 

Чоловічі імена